Хуан Монако () е аржентински тенисист, роден на 29 март 1984 г. в Тандил, провинция Буенос Айрес. Негов треньор е Франсиско Мастели. Любимата му настилка е клей.

Кариера 
Монако започва да тренира тенис шестгодишен и става професионалист през 2002 г. Има спечелени три титли от АТП Тур – в Буенос Айрес Пьорчах, и Кицбюел, и трите през 2007 г. Най-доброто му класиране в световната ранглиста е 23-то място, достигнато в края на месец август 2007 г.

Класиране в ранглистата в края на годината 
 2002 – 603
 2003 – 319
 2004 – 72
 2005 – 88
 2006 – 70

Любопитно 
Любимите спортове на Монако освен тениса са футбол и баскетбол. Фен е на футболния отбор Естудиантес де ла Плата и на отбора от НБА Сан Антонио Спърс. Спортните му кумири са Андре Агаси, Мариано Сабалета и баскетболистът Емануел Джинобили.

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (9)

Загубени финали на сингъл (3)

Загубени финали на двойки (3)

Външни препратки 
  Профил на сайта на ATP
 

Аржентински тенисисти